Laborem Exercens (Совершая труд) — третья по счёту энциклика Папы римского Иоанна Павла II, опубликованная 14 сентября 1981 года. Энциклика посвящена социальному учению Католической церкви, касающемуся наёмного труда и капитала. Приурочена к 90-летию выхода в свет энциклики Rerum Novarum, положившей основание современному социальному учению Католической церкви, и во многом перекликается с ней и с последующими папскими «социальными энцикликами».

Структура 
Энциклика состоит из 27 глав, разделённых на 5 частей.

 Введение
 Труд и человек
 Конфликт между трудом и капиталом на современном этапе истории
 Права трудящихся
 Духовные основы труда

История 
Социальная доктрина Католической церкви, отвечающая реалиям Нового времени, начала формироваться в середине XIX века, однако окончательное её формирование связано с энцикликой папы Льва XIII Rerum Novarum, в которой впервые чётко формулировалось отношение Католической церкви к таким проблемам, как конфликт наёмного труда и капитала, отношение к частной собственности, созданию профсоюзов и социалистической идеологии. Rerum Novarum стала важной вехой не только в социальном учении Католической церкви, но и в истории движения, известного как Христианская демократия.

Юбилеи этой важной энциклики неоднократно отмечались папами, выпускавшими к юбилеям соответствующие документы. Так папа Пий XI в 1931 году отметил сороковую годовщину этой энциклики документом Quadragesimo Anno (В год сороковой). Папа Иоанн XXIII на 70-летний юбилей издал в 1961 году энциклику Mater et Magistra (Мать и наставница).

Иоанн Павел II первоначально планировать выпустить энциклику в честь 90-летнего юбилея «Rerum Novarum» в мае 1981 года, однако эти планы сорвало покушение на него 13 мая 1981 года, совершённое Мехметом Али Агджой. Во время лечения папа продолжал работу над своей социальной энцикликой, и 14 сентября 1981 года она наконец-то была опубликована под названием «Laborem Exercens» (Совершая труд, другой вариант перевода Трудом своим).

Содержание 
Хотя энциклика по многим аспектам сильно перекликается с предыдущими «социальными» энцикликами римских пап, для «Laborem Exercens» характерна попытка усилить гуманистический аспект «социального вопроса» и сфокусировать внимание на социальной природе труда и достоинстве рабочего человека.

Иоанн Павел II подчёркивает, что труд — это призвание человека «с самого начала». Несмотря на негативные последствия тяжкого труда работа облагораживает человека.

Одна из центральных идей энциклики — приоритет человека, «субъекта труда», над капиталом, под которым понимается «сумма вещей» (денег, орудий производства и др. ценностей). Энциклика отвергает рассмотрение человеческого труда исключительно с точки зрения его экономических целей.

Иоанн Павел II подтверждает право на частную собственность, но в то же время подчёркивает важность социальных гарантий для наёмных работников.

В энциклике часто используется выражение «Евангелие труда», для подчёркивания духовного измерения труда, уходящего корнями в создание мира Творцом. Подчёркивается пример самого Христа, трудившегося плотником, и апостола Павла, также зарабатывавшего на хлеб трудом рук своих.

Папа Иоанн Павел II защищает право на труд, право на справедливое вознаграждение и соответствующие ему льготы, а также право на организацию свободных профессиональных союзов. Примечательно, что энциклика вышла в свет в период предельного обострения конфликта между профсоюзом Солидарность и коммунистическими властями Польши, поэтому большинство комментаторов восприняло энергичную защиту свободных профсоюзов в энциклике, как поддержку движения «Солидарность».

Среди слабых сторон энциклики отмечался недостаточно глубокий анализ современной экономики, в частности недостаточное внимание развитию высоких технологий и перехода к постиндустриальному обществу.

Примечания

Ссылки 
  Текст энциклики на сайте Святого Престола 
   Текст энциклики на сайте Святого Престола 
 Русский текст энциклики

Католическое социальное учение
Иоанн Павел II
Папские энциклики